Bojana Todorović (1991) – ex pallavolista serba naturalizzata statunitense
 Darko Todorović (1997) – calciatore bosniaco
 Dejan Todorović (1994) – cestista serbo di formazione spagnola
 Ivan Todorović (1983) – calciatore serbo
 Marko Todorović (1992) – cestista montenegrino di formazione spagnola
 Nemanja Todorović (1991) – cestista serbo
 Ognjen Todorović (1989) – calciatore bosniaco
 Srđan "Zika" Todorović (1965) – attore serbo

Pagine correlate
 Teodorović